Пост 5 км — железнодорожный путевой пост и пассажирская платформа в Санкт-Петербурге на Московском и Волховстроевском направлениях Октябрьской железной дороги.

Особенности 

Платформа располагается в промышленной зоне вблизи границы Невского и Фрунзенского районов города, в пределах границ грузовой железнодорожной станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский с примыкающими к ней территориями вагонного участка Санкт-Петербург-Московский.

Путевой пост обеспечивает примыкание к главному ходу Октябрьской железной дороги соединительных ветвей от полукольцевой внутригородской линии, а именно от станций Волковская и Глухоозерская.

На посту две пассажирских платформы, обе укороченные — платформа расположена в труднодоступном для обычных пассажиров месте, пассажиропоток на ней невелик. В связи с этим многие электропоезда пропускают эту остановку, а те, что останавливаются, открывают на укороченной платформе только первую дверь.

Вблизи платформы расположены производственные здания ряда предприятий: ОАО «Завод турбинных лопаток», Нефтебаза «Красный нефтяник», ЗАО «Лентехгаз» и других.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Санкт-Петербурга

Примечания

Ссылки 
 Платформа 5 км на Викимапии
 Паспорт поста на railwayz.info

Расписание электропоездов 
 Расписание электропоездов на Яндекс. Расписаниях
 Расписание электропоездов на tutu.ru

Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги